Frederik Holst kan syfta på bland andra:

 Frederik Holst (1791–1871), norsk läkare
 Frederik Holst (född 1994), dansk fotbollsspelare